Гинь, Жозеф де (1721—1800) — французский востоковед, педагог, переводчик и архивист; профессор сирийского языка в Коллеж де Франс, хранитель древностей в Лувре, член Лондонского королевского общества.
 Гинь, Кретьен-Луи-Жозеф де (1759—1845) — французский ориенталист.
 Гинье, Анна де (1911—1922) — французская девочка, получившая известность своей благочестивой жизнью.

Примечания